Зили () — деревня в России, в Гавровской волости Пыталовского района Псковской области.

Деревня расположена в 16 км к юго-востоку от города Пыталово.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население 
 
Численность населения деревни к началу 2001 года составляла 90 жителей.

История 
До 3 июня 2010 года входила в состав Дубновской волости, упразднённой в пользу Гавровской.

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района